Die Daily Open Players Championship 2004 war ein Snooker-Turnier der Saison 2003/04, das vom 3. bis 11. April 2004 im Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) von Glasgow stattfand.

Weil nach dem 2004 in Kraft getretenen Tabakwerbeverbot in Großbritannien der Zigarettenhersteller Regal als Sponsor wegfiel, kam das Aus sowohl für das Scottish Masters als auch die Scottish Open. Man suchte nach einem neuen Sponsor in Schottland und gewann die Zeitung Daily Record aus Glasgow. Weil das Turnier außerdem den Abschluss der sogenannten LG Tour bildete, erhielt es den Namen Players Championship. Diese von LG Electronics gesponserte Sonderwertung umfasste die 7 Ranglistenturniere der Saison ohne die Weltmeisterschaft und das Turnier in Glasgow ging mit doppelter Punktzahl in die Wertung ein. Das Turnier blieb jedoch eine einmalige Veranstaltung, weil im Jahr darauf keine TV-Übertragung mehr gesichert werden konnte. 2017 wurde jedoch ein neues Turnier mit demselben Namen in Wales gestartet.

Sieger des Turniers wurde Jimmy White, der seinen 10. Titel bei einem Ranglistenturnier holte. Er besiegte Paul Hunter im Finale mit 9:7.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Trotz des Sponsorwechsels konnte die Preisgeldsumme von fast 600.000 £ gehalten werden. Auch die Siegprämie von 82.500 £ blieb unverändert, auf den weiteren Plätzen gab es kleinere Verschiebungen. Auch bei der Wertigkeit für die Weltrangliste änderte sich nichts.

Finalrunde 
Die Hauptrunde in Glasgow wurde mit 48 Spielern gespielt, wobei die Top 16 der Weltrangliste für Runde 2 gesetzt waren.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

kl. = kampflos

Finale 
Paul Hunter hatte in seiner jungen Karriere 5 seiner 6 Profifinals gewonnen, zuletzt das Masters im Februar. Mit fast 42 Jahren hatte Jimmy White schon mehr als 50 Titel geholt, den letzten aber vor 5 Jahren. Einen Monat zuvor hatte er das Finale der European Open verloren. Jimmy White hatte den besseren Start, aber Hunter glich zur ersten Zwischenpause aus. Auch die zweiten vier Frames der Nachmittagssession teilten sich die beiden und mit 4:4 ging es in den Abend. Nachdem Hunter dort in Führung gegangen war, gelangen White 4 Framegewinne in Folge, 3 davon mit Breaks über 50 Punkten. Die 8:5-Führung bedeutete eine Vorentscheidung, da Hunter nun selbst 4 Frames in Folge benötigt hätte. Auf 8:7 verkürzte er noch, dann holte White aber den entscheidenden Frame zum 9:7.

Seinen allerersten Profititel hatte er 1981 ebenfalls in Glasgow beim Scottish Masters gewonnen. Die Players Championship war sein 28. und letzter Main-Tour-Titel. Für Paul Hunter war es das letzte Finale, ein Jahr später wurde die Krebserkrankung diagnostiziert, an der er 2006 starb.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 11. bis 15. März 2004 im Pontin's Centre in Prestatyn (Wales) statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 128 der Weltrangliste gegeneinander. Ab Runde 2 traten dann jeweils 32 Spieler gegeneinander an, wobei die Plätze 49 bis 64 für Runde 3 und Nummer 33 bis 48 für Runde 4 gesetzt waren.

Runde 1

|

|}
|}

kl. = kampflos

Century-Breaks 
22 Spieler erzielten im Hauptturnier 35 Breaks von mindestens 100 Punkten. 5.000 £ für das höchste Break der TV-Phase von 145 Punkten gewann Ken Doherty. Finalist Paul Hunter war mit 5 Century-Breaks erfolgreich. 24 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 18 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in Glasgow